Villa Aurelia (tudi Villa Besana) je zgodovinska secesijska rezidenca v Borgo di Lierni ob jezeru Como s pogledom na rt Bellagio.

Zgodovina 
Vila Aurelia, znana tudi kot Villa Besana, je svoje ime dobila po imenu arhitekta, ki jo je zgradil leta 1921.

Obstaja več mednarodno znanih oseb, ki so v zadnjih dvajsetih letih brez uspeha poskušale kupiti vilo, vključno z Sylvestrom Stallonejem in Georgom Clooneyem.

Opis 
Vila Aurelia ima pravokotno zasnovo, fasada z eklektičnimi in secesijskimi elementi je obrnjena proti jezeru. Hiša ima nekaj stolpov, teras in lož, te pa so povezane z glavnim poslopjem. Na ulični strani fasade prevladuje terakota. Notranjost Villa di Lierna vsebuje različne secesijske elemente, elemente iz kovanega železa in dragocene vitraže. Na vili se secesijski elementi prepletajo s srednjeveškimi elementi.

Park 
Vilo obdaja velik park, ob jezeru pa sta dva kamnita pomola. Vrt služi tudi kot botanična zbirka, rastlinje pa je prav tako urejeno v eklektičnem slogu.

Glej tudi 
 Villa Mercedes (Lierna Jezero Como)

Bibliografija 
 Aurelio Goretti, Lierna. Un paese tra lago e monti, 2001

Sklici 

 *
Neoklasicistična arhitektura v Italiji
Palače v Italiji
Zgradbe in objekti, zgrajeni leta 1921